Damernas distanslopp i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2018 hölls på Alpensia skidskyttearena i Pyeongchang, Sydkorea, den 15 februari 2018. Tävlingen var 15 km lång med individuell start. Vid varje missat skott fick åkaren en minuts tidstillägg.

Hanna Öberg, Sverige, vann guld, vilket blev hennes första olympiska medalj. Det var dessutom Sveriges första olympiska guld i skidskytte sedan Björn Ferry vann herrarnas 12,5 km jaktstart i Vancouver 2010.

Tävlingen var egentligen planerad att hållas den 14 februari men sköts upp på grund av blåst.

Medaljörer

Resultat
Åkarna startade individuellt med 30 sekunders mellanrum. En bom gav ett tidstillägg på 1 minut.

Källor

Skidskytte vid olympiska vinterspelen 2018